Lang (o Láng) puede referirse a las siguientes personalidades:

 'Adolph Franz Lang0940083617
), farmacéutico, botánico y pteridólogo húngaro.
 Cosmo Gordon Lang (1864-1945), aristócrata británico, prelado anglicano que sirvió como arzobispo de York y arzobispo de Canterbury.
 Fritz Lang (1890-1976), cineasta de origen austríaco.
 Walter Lang (1896-1972), cineasta estadounidense.
 Jack Lang (n. 1939), político francés.
 K. D. Lang (n. 1961), cantante canadiense de pop y country.
 Lang Lang (n. 1982), pianista chino.

Además, puede hacer referencia a:
 Lang, municipio de Estiria (Austria).
 Lana Lang, personaje ficticio de la historieta Superman.